Génos puede referirse a: 

 Génos, comuna francesa situada en Alto Garona.
 Génos, comuna francesa situada en Altos Pirineos.
 Genos, institución social griega antigua.